Линукс — семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux.
 ВС Школьный Линукс — дистрибутив Linux, базирующийся на дистрибутиве Kubuntu и разработанный в 2007 году компанией ОАО «ВНИИНС».
 (9885) Линукс — астероид главного пояса, открытый 12 октября 1994 года.